Název Trnovo má více míst:

 V Bosně a Hercegovině
 Trnovo (Federace Bosny a Hercegoviny), opčina ve Federaci Bosny a Hercegoviny
 Trnovo (Republika srbská), opština v Republice srbské

 V Bulharsku
 srbochorvatské jméno města Veliko Tarnovo
 Malko Tarnovo, město v Burgaské oblasti

 V Černé Hoře
 Trnovo, sídlo v opštině Bar

 V Chorvatsku
 Trnovo, sídlo v opčině Generalski Stol

 V Severní Makedonii
 Trnovo, vesnice v opštině Bitola
 Trnovo (Gostivar), vesnice v opštině Gostivar
 Trnovo, vesnice v opštině Kriva Palanka

 Na Slovensku
 Trnovo (okres Martin), vesnice v okrese Martin

 Ve Slovinsku
 Trnovo, vesnice v občině Nova Gorica
 Trnovo ob Soči, vesnice v občině Kobarid
 Trnovo (Lublaň), městská část Lublaně
 Trnovo, městská část Ilirské Bistrice

Externí odkazy